

Patronymes
 Madeleine Peyroux

Toponymes
 Le Peyroux, rivière française de Nouvelle-Aquitaine